Niemcy:
 Landkreis Neustadt – dawny powiat w Wielkim Księstwie Hesji
 Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim – powiat w kraju związkowym Bawaria
 Landkreis Neustadt an der Waldnaab – powiat w kraju związkowym Bawaria
 Landkreis Neustadt am Rübenberge – dawny powiat w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Landkreis Neustadt an der Aisch – dawny powiat w kraju związkowym Bawaria
 Landkreis Neustadt an der Weinstraße – dawny powiat w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat
 Landkreis Neustadt i. Westpr. – dawny powiat w Prusach Zachodnich
 Landkreis Neustadt O.S. – dawny powiat na Górnym Śląsku

Zobacz też:
 Neustadt